

Patronyme 

 Jeanne Deny (1749-?), graveur ;
 Jean Deny (1879-1963), grammairien français, spécialiste des langues orientales ;
 Jacques Deny (1916-206), mathématicien français, spécialiste en théorie du potentiel ;
 Patrick Deny (1948-1991), poète, auteur, compositeur et interprète français ;
 Pierre Deny (né en 1956), acteur français.

Musique 
Deny peut aussi désigner :
 Deny, groupe de post-hardcore argentin, originaire de Buenos Aires.